Борщов — фамилия. Борщовы — дворянский род.

 Известные носители
 Борщов, Адриан Воинович (1888—1952) — штабс-капитан, мемуарист, активный участник эмигрантского движения.
 Борщов, Илья Григорьевич (1833—1878) — русский ботаник.
 Борщов, Михаил Андреевич (?—1850) — государственный и военный деятель, полковник.
 Борщов, Сергей Семёнович (1754—1837) — генерал-лейтенант, сенатор.
 Борщова, Наталья Семёновна (1758—1843) — фрейлина великой княгини Марии Фёдоровны.

 Топоним
 Борщов — посёлок, Мглинский район, Брянская область.
 Борщов (Житомирская область).
 Борщов (Ивано-Франковская область).
 Борщов (Львовская область).

См. также